Sachsen-Klasse ist der Name folgender Militärschiffklassen:
 Sachsen-Klasse (1877), Klasse von vier Panzerkorvetten der deutschen Kaiserlichen Marine
 Sachsen-Klasse (2001), Klasse von drei Fregatten der Deutschen Marine